Mahndorf ist der Name folgender Orte:

 Mahndorf (Bremen), Ortsteil des Bremer Stadtteils Hemelingen
 Mahndorf (Halberstadt), Ortsteil der Ortschaft Langenstein der Stadt Halberstadt im Landkreis Harz